PNH steht für:
 Flughafen Phnom Penh in Kambodscha (IATA-Code)
 Parelli Natural Horsemanship
 Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie, eine Blutkrankheit
 Partido Nacional de Honduras, honduranische, konservative Partei

PNH